Абакумово — назва кількох населених пунктів:
 Абакумово — село в Каргопольського районі Архангельської області
 Абакумово — село в Сусанінському районі Костромської області
 Абакумово — село в Сокольському районі Нижньогородської області
 Абакумово — селище в Барабинському районі Новосибірської області
 Абакумово — село в Пронському районі Рязанської області
 Абакумово — село в Лісовому районі Тверської області
 Абакумово — село в Рамешковському районі Тверської області
 Абакумово — село в Старицькому районі Тверської області

Див. також 

 Абакумова — мікрорайон на заході міста Донецька, «селище (посьолок) шахти імені Є. Т. Абакумова»